Сквер Чингиза Айтматова — название скверов в населённых пунктах России:
 Сквер Чингиза Айтматова (Санкт-Петербург) — сквер в Калининском районе Санкт-Петербурга.
 Сквер Чингиза Айтматова (Москва) — сквер в Даниловском районе Москвы.

Скверы